Дэвид Лонг: Лонг, Дэвид (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Лонг, Дэвид (род. 1998) — игрок в американский футбол.